Balka peut faire référence à : 

 Mirosław Bałka (né en 1958), artiste polonais.

 Odradna Balka, village de l'Oblast d'Odessa en Ukraine. 
 Massacre de Zmievskaïa Balka, massacre de masse perpétré à Rostov-sur-le-Don en août 1942.
 Chernaya Balka, un parc botanique appelé zakaznik et l'une des aires protégées de la fédération de Russie.
 Lad Balka (kraï de Stavropol).